Mobilis peut signifier:

Téléphone mobile 
 ATM Mobilis, opérateur de téléphonie mobile en Algérie, géré par Algérie Télécom.
 Mobilis, opérateur de téléphonie mobile de Nouvelle-Calédonie, géré par l'OPT.

Transport 
 Mobilis, ticket valable une journée sur les transports en commun d'Île-de-France.

Musique 
 Mobilis in mobile,album du groupe français L'Affaire Louis' Trio.